Sisenna ist Teil des Namens folgender Personen:

 Lucius Cornelius Sisenna (vor 118 v. Chr.–67 v. Chr.?), römischer Senator, Redner und Schriftsteller
 Publius Mummius Sisenna, römischer Politiker und Senator
 Publius Mummius Sisenna Rutilianus, römischer Politiker
 Sisenna Statilius Taurus, römischer Politiker und Senator, Konsul im Jahr 16

Sisenna ist auch:
 Gattungsname einer Spinnengattung aus der Familie der Raubspinnen, siehe Sisenna (Gattung)

Siehe auch:
 Sienna